B4 oder B 4 steht für:
 Horner Straße B4, eine Bundesstraße in Österreich.
 das vierte Hörfunkprogramm des Bayerischen Rundfunks (B4-Klassik), das heute BR-Klassik heißt
 A6/B4, ein Gasfeld im deutschen Sektor der Nordsee
 Audi 80 B4, ein Fahrzeugmodell der Baureihe Audi 80
 Nationalstraße B4, Verbindungsstraße zwischen den Städten Lüderitz und Keetmanshoop in Namibia
 B4 (Kenia), Fernstraße in Kenia
 B4 (Zypern), Hauptstraße in Zypern
 ein genormtes Papierformat nach DIN 476/ISO 216
 VW Passat B4, ein PKW-Modell der Mittelklasse von Volkswagen
 ein Ganzmetall-Segelflugzeug von Pilatus Aircraft, siehe Pilatus PC-11
 einen Stahlrohr-/Eisengarn-Stuhl des Designers Marcel Breuer aus dem Jahre 1927
 BeFour, eine deutsche Popband
 Schweizer Standardwagen, eine Einheitsbauart von Straßenbahnbeiwagen
 B4-Kraftstoff, ein deutsches Flugbenzin
 ehemals und fälschlich für die vitaminähnliche Substanz Cholin als Vitamin B4
 B4-Lehrgang, die Ausbildung zum Zugführer bei der Berufsfeuerwehr
 Besoldungsgruppe für Beamte und Soldaten in Deutschland, siehe Besoldungsordnung B #Besoldungsgruppe B 4
 Bundesstraße 4, eine deutsche Bundesstraße
 eine Widerstandsklasse bei Sonderschutzfahrzeugen

B-4 steht für:
 203-mm-Haubitze M1931 (B-4), eine sowjetische überschwere Haubitze
 Figuren im Star-Trek-Universum#B-4, eine Figur aus Star Trek

Siehe auch:
 BIV
 4B

B4